Lucky Luke : La Fièvre de l'ouest ( en anglais) est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par Kalisto Entertainment et édité par Infogrames, en partenariat avec Lucky Comics, sorti le  en Europe sur Windows et PlayStation.

Il est le deuxième jeu vidéo en trois dimensions de la franchise Lucky Luke, sixième opus du nom, succédant à Sur la piste des Dalton sorti en 1998, et précédant Le Fil qui chante sorti en 2007. Il a été faiblement accueilli par la majorité des critiques.

Le jeu met en scène les personnages issus de la série de bandes dessinées Lucky Luke, en particulier Lucky Luke, son cheval Jolly Jumper et le chien Rantanplan se lançant tous les deux dans une nouvelle aventure.

Trame 

La cinématique d'introduction débute dans un désert de l'Ouest américain, Lucky Luke chevauche paisiblement Jolly Jumper tout en se dirigeant vers le soleil couchant et s’apprêtant à entonner sa célèbre chanson :  (Je suis un pauvre cow-boy solitaire et bien loin de ma maison.)

Système de jeu

Accueil 
Jeuxvideo.com : 6/20
Gamekult : 3/10

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2001
Jeu Windows
Jeu PlayStation
Jeu de tir à la troisième personne
Jeu vidéo développé en France
Jeu vidéo Lucky Luke
Jeu Infogrames
Jeu Kalisto Entertainment